Boombox – album raccolta di Kylie Minogue
 Boombox – singolo dei Lonely Island
 Boombox – album musicale di Robin
 Boombox – singolo di Laura Marano
 Boombox – nome con cui, all'interno della cultura hip hop, viene chiamato il radioregistratore
 BoomBox  – gruppo musicale ucraino